Avénida Vélez Sársfield puede referirse a las siguientes arterias viales cuyo nombre recuerda al Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield.

 La Avénida Vélez Sársfield de Buenos Aires.
 La Avénida Vélez Sársfield de Munro.
 La Avénida Vélez Sársfield de Córdoba.